Банчешти има више значења:

 Банчешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Банчешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији